Mardell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1968), solliciteuse et officière britannique
 (né en 1957), journaliste britannique
 (né en 1975), écrivain et scénariste anglais

Voir aussi
Jean-Baptiste Mardelle (1785-1839), auteur dramatique et romancier français

Homonymie de patronyme